Я́ков Петро́в: Петров, Яков Петрович (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Петров, Яков Сергеевич (род. 1983) — российский легкоатлет-барьерист.